Dit is een lijst van kastelen in de Nederlandse provincie Gelderland. In de lijst zijn alleen die kastelen en voormalige kastelen opgenomen die verdedigbaar waren of zo bedoeld zijn, en voor bewoning bestemd waren. Een deel van de kastelen in de lijst is op dit moment een landhuis dat gebouwd is op de fundamenten van een (verdwenen) kasteel. Jas en coauteurs vermeldden in hun boek Kastelen in Gelderland (2013) 390 verschillende bestaande en voormalige Gelderse kastelen onder 699 namen.

|-
| Acquoy  || Acquoy  || West Betuwe  ||   || ronde burcht  || restanten ondergronds,mogelijk rond 1520 afgebroken  ||
|-
| Aerdt || Herwen || Rijnwaarden || || || verbouwd || enkel groepen || 
|-
| Aldenhaag || Zoelen || Buren || || || restanten ondergronds || || 
|-
| Ambe, Aam, Aem || Elst? || Overbetuwe ||  ||  || plaats onduidelijk, identiek aan De Kinkelenburg, Bemmel? || nee
|-
| Ammersoyen || Ammerzoden || Maasdriel || || || volledig intact || ja || 
|-
| Ampsen || Laren || Lochem || || || in 17e eeuw vervangen door landhuis || || 
|-
| Appelse walburg || Appel || Nijkerk || || || restanten || || 
|-
| Appeltern || Appeltern || West Maas en Waal || || || alleen bijgebouwen resteren || ja || 
|-
| Baak || Baak || Bronckhorst || || || verbouwd || || 
|-
| Babberich || Babberich || Zevenaar || || || in 18e eeuw vervangen door landhuis || ja || 
|-
| Baer || Bahr || Zevenaar || || || restanten ondergronds || ||
|-
| Balgoij || Balgoij || Wijchen || || || verdwenen || || 
|-
| Barlham || Laag-Keppel || Bronckhorst || || || reliëf zichtbaar || || 
|-
| Batenburg || Batenburg || Wijchen || || || restanten || ja || 
|-
| Beerenclaauw, De || Groessen || Duiven || ||Oorspronkelijk hof uit de 14de eeuw.
||Woonhuis gebouwd op de kelders van het oude huis.|| nee || 
|-
| Bemmel || Bemmel || Lingewaard || || || || || 
|-
| Bergh || 's-Heerenberg || Montferland || || || volledig intact || ja || 
|-
| Biljoen || Velp || Rheden || || || verbouwd || nee || 
|-
| Bingerden || Bingerden || Zevenaar || || || || || 
|-
| Blanckenburgh || Beuningen || Beuningen || || || restanten || || 
|-
| Boedelhof || Eefde || Lochem || || || verbouwd || || 
|-
| Boelenham || Hemmen || Overbetuwe || || || restanten ondergronds || || 
|-
| Boetselaersborg || 's-Heerenberg || Montferland || || || verbouwd || nee || 
|-
| Brakel || Brakel || Zaltbommel || || || restanten || nee || 
|-
| Bramel, Den || Vorden || Bronckhorst || || || verbouwd || || 
|-
| Bredevoort || Bredevoort || Aalten || || || restanten ondergronds || || 
|-
| Broekhuizen || Wehl || Doetinchem || || || verbouwd || nee ||
|-
| Bronkhorst || Bronkhorst || Bronckhorst || || || slotheuvel || ja || 
|-
| Brugdijk || Bemmel || Lingewaard || || || || || 
|-
| Bulkenstein || Deil || West Betuwe || || || || || 
|-
| Buren || Buren || Buren || || || restanten ondergronds || || 
|-
| Byvanck || Beek || Montferland || || ||  reliëf zichtbaar || ||  
|-
| Caetshage || Culemborg || Culemborg || || || restanten ondergronds || ||
|-
| Camphuysen || Babberich || Zevenaar || || || verbouwd || nee || 
|-
| Cannenburgh, de || Vaassen || Epe || || || verbouwd || ja || 
|-
| Cloese, de || Lochem || Lochem || || || verbouwd || nee ||
|-
| Cloot, de || Spijk || West Betuwe || || || || || 
|-
| Culemborg || Culemborg || Culemborg || || || restanten ondergronds || || 
|-
| Dam, Den || Eefde || Lochem || || || verbouwd || || 
|-
| Dedingsweert || Lochem || Lochem || || || verdwenen || ||
|-
| Delwijnen || Delwijnen || Zaltbommel || || || verdwenen || || 
|-
| Didam || Didam || Montferland || || || verdwenen || ||
|-
| Dieren, Hof te || Dieren || Rheden || || || || || 
|-
| Doddendaal || Ewijk || Beuningen || || || verbouwd || enkel groepen || 
|-
| Doornenburg, De || Doornenburg || Lingewaard || || || volledig intact || ja || 
|-
| Doornik || Doornik || Lingewaard || || || verdwenen || ||
|-
| Doorwerth || Doorwerth || Renkum ||midden 13de eeuwreconstructie 1946-1983 ||Oorspronkelijk een solitaire bakstenen woontoren van 15x10 meter, met 3 bouwlagen en een kelder, muren 1,2 meter dik. || Na ernstige beschadiging in WO II tussen 1946 en 1983 gereconstrueerd. || ja || 
|-
| Duistervoorde || Twello || Voorst || || || verbouwd || nee ||
|-
| Duno || Heveadorp || Renkum || 10e eeuw || || restanten || ja ||
|-
| Huis Duckenburg || Nijmegen || Nijmegen || || || restanten || || 
|-
| Eerbeek || Eerbeek || Brummen || || || verbouwd || ja || 
|-
| Ehze, De || Almen || Lochem || || || verbouwd || || 
|-
| Elburg || Elburg || Elburg || || || verbouwd || || 
|-
| Engelrode || Beusichem || Buren || || || verbouwd || ||
|-
| Enghuizen || Hummelo || Bronckhorst || || || verbouwd || || 
|-
| Enspijk || Enspijk || West Betuwe || || || afgebroken in 1828 || || 
|-
| Essenburgh (groot) || Hierden || Harderwijk || || || verbouwd || enkel groepen || 
|-
| Geldersche Toren, De || Spankeren || Rheden || || || verbouwd || nee || 
|-
| Geldersweert || Ingen || Buren || || || verdwenen || nee || 
|-
| Gellicum || Gellicum || West Betuwe ||vóór 1326 || || verdwenen ||  || 
|-
| Goudenstein || Haaften || West Betuwe || || || restanten || op verzoek || 
|-
| Groesbeek burcht || Groesbeek || Groesbeek || || || restanten ondergronds || nee || 
|-
| Grunsfoort || Renkum || Renkum || || || restanten ondergronds || || 
|-
| Hackfort || Vorden || Bronckhorst || || || verbouwd || || 
|-
| Hagen || Doetinchem || Doetinchem || || || verbouwd || enkel groepen || 
|-
| Hamerden || Westervoort || Westervoort || || || || || 
|-
| Harsselo || Bennekom || Ede || || || || || 
|-
| Hartelaer, 't || Twello || Voorst || || || || nee ||
|-
| Hatert, Te || Nijmegen || Nijmegen || || || verbouwd || nee ||
|-
| Hattem || Hattem || Hattem || || || restanten || ja || 
|-
| Hedel || Hedel || Maasdriel || || || || ja || 
|-
| Heest, De || Lochem || Lochem || || || || ||
|-
| Hemmen, 't Slot || Hemmen || Overbetuwe || 14e eeuw || || || Ja || 
|-
| Hernen || Hernen || Wijchen || || || volledig intact || ja || 
|-
| Heukelum || Heukelum || West Betuwe || || || verbouwd || nee || 
|-
| Heumen || Heumen || Heumen || || || verdwenen || || 
|-
| Hoekelum || Bennekom || Ede || || || verbouwd || || 
|-
| Hoevelaken || Hoevelaken || Nijkerk || || || || ||
|-
| Holthuis || Twello || Voorst || || || verbouwd || nee ||
|-
| Hooghuis || Beesd || West Betuwe || || || verbouwd || ||
|-
| Horst, Ter || Loenen || Apeldoorn || || || verbouwd || nee || 
|-
| Huissen|| Huissen || Lingewaard || || || restanten || || 
|- 
| Hulkestein || Nijkerk || Nijkerk || || || verdwenen || nee || 
|-
| Hunnenschans, De || Uddel || Apeldoorn || || || || ja || 
|-
| Kamp, de || Neede || Berkelland || || || || nee || 
|-
| Kell || Angerlo || Zevenaar || || || restanten ondergronds || ||  
|-
| Kemnade || Wijnbergen || Montferland || || || verbouwd || nee || 
|-
| Keppel || Laag-Keppel || Bronckhorst || || || verbouwd || ja || 
|-
| Kernhem || Ede || Ede || || || || || 
|-
| Kinkelenburg, De || Bemmel || Lingewaard || || || verbouwd || || 
|-
| Laag Helbergen || Brummen || Brummen || || || || nee || 
|-
| Landfort || Megchelen || Oude IJsselstreek || || || verbouwd || nee || 
|-
| Lathum || Lathum || Zevenaar || || || || nee || 
|-
| Leeuwen || Wamel || West Maas en Waal || || || || ||
|-
| Lent || Lent || Nijmegen || || || ||  ||
|-
| Lichtenvoorde || Lichtenvoorde || Oost Gelre || || || restanten || nee || 
|-
| Loenen || Valburg || Overbetuwe || || || restanten || ||
|-
| Loevestein || Poederoijen || Zaltbommel || || || volledig intact || ja || 
|-
| Loowaard || Groessen || Duiven || || || || || 
|-
| Luynhorst || Didam || Montferland || || || verbouwd || ||
|-
| Magerhorst || Duiven || Duiven ||16de eeuw ||Oorspronkelijk 16de-eeuws omgracht huis. ||Gerestaureerd in 1967. Thans resteert het 16de-eeuwse gedeelte met moderne aanbouw. || nee || 
|-
| Malderburcht || Malden || Heumen || || || verdwenen || ||
|-
| Mars, De || Voorst || Voorst || || || restanten ondergronds || || 
|-
| Mathena || Zevenaar || Zevenaar || || || || ja ||
|-
| Medel || Tiel ||  || || || || nee ||
|-
| Medler || Vorden || Bronckhorst || || || gracht zichtbaar || nee || 
|-
| Mellard, De || Valburg || Overbetuwe || || || || ||
|-
| Mergelp || Beek-Ubbergen || Ubbergen || || || reliëf zichtbaar || ja || 
|-
| Meteren || Meteren || West Betuwe || || || verdwenen || || 
|-
| Middachten || De Steeg || Rheden || || || verbouwd || ja || 
|-
| Molecaten || Hattem || Hattem || || || verbouwd || nee ||
|-
| Montferland || Zeddam || Montferland || || || restanten ondergronds || ||
|-
| Muiswinkel || Ravenswaaij  ||  Buren || veertiende eeuw || || restanten ondergronds || ||  
|-
| Nederhemert || Nederhemert || Zaltbommel || || || volledig intact || op verzoek || 
|-
| Neerijnen || Neerijnen || West Betuwe || || || verbouwd || ja || 
|-
| Nergena || Ede || Ede || || || || || 
|-
| Nettelhorst || Laren || Lochem || || || restanten || nee || 
|-
| Nijburg, De || Heteren || Overbetuwe || || || || nee ||
|-
| Nijenbeek, De || Voorst || Voorst || || || restanten || nee || 
|-
| Notenstein || Nijmegen || Nijmegen || || || herbouwd als landhuis || ||
|-
| Old Putten || Elburg || Elburg || || || verbouwd || op verzoek ||
|-
| Oldenaller || Diermen || Putten || || || || nee || 
|-
| Onstein || Vorden || Bronckhorst || || || || || 
|-
| Oolde || Laren || Lochem || || || || || 
|-
| Ooy || Ooij || Ubbergen || || || verbouwd || || 
|-
| Ophemert || Ophemert || West Betuwe || || || verbouwd || nee || 
|-
| Oud-Wisch|| Etten || Oude IJsselstreek || || || reliëf zichtbaar || || 
|-
| Oude Loo, Het || Apeldoorn || Apeldoorn || || || volledig intact || nee || 
|-
| Overeng || Didam || Montferland || || || || ||
|-
| Padevoort || Zeddam || Montferland || || || || || 
|-
| Parckeler, De || Twello || Voorst || || || || nee ||
|-
| Persingen || Persingen || Ubbergen || || || reliëf zichtbaar || ||
|-
| Poelwijk || Gendt || Lingewaard || || || volledig intact || nee || 
|-
| Pol, De || Bemmel || Lingewaard || || || restanten ondergronds || ||
|-
| Poll, De || Gietelo || Voorst || || || verbouwd || nee || 
|-
| Rijsselt || Eefde || Lochem || || || || ||
|-
| Rijswijk || Groessen || Duiven || ||Oorspronkelijk een herenhuis.Huidige functie woonhuis met praktijkruimte || Verbouwd in de 18de - 19de eeuw.Toren 14de-eeuws. Vleugel 15de-eeuws.|| nee || 
|-
| Rode toren, De || Heteren || Overbetuwe || || || restanten ondergronds || ||
|-
| Rosande || Oosterbeek || Renkum || || || || || 
|-
| Rosendael || Rozendaal || Rozendaal || || || verbouwd || ja || 
|-
| Rossum, te || Rossum || Maasdriel || || || || op verzoek || 
|-
| Ruurlo || Ruurlo || Berkelland || || || verbouwd || ja || 
|-
| Scherpenzeel || Scherpenzeel || Scherpenzeel || || || verbouwd || || 
|-
| Sevenaer I || Zevenaar || Zevenaar || || || restanten ondergronds|| || 
|-
| Sevenaer II || Zevenaar || Zevenaar || || || verbouwd || nee || 
|-
| Sinderen || Sinderen || Oude IJsselstreek || || || restanten ondergronds || nee || 
|-
| Sinderen || Zutphen || Zutphen || || || verbouwd || nee || 
|-
| Slangenburg || Doetinchem || Doetinchem || || || verbouwd || ja || 
|-
| Soelen || Zoelen || Buren || || || volledig intact || nee || 
|-
| Sonnenberg || Oosterbeek || Renkum || || || verdwenen || || 
|-
| Spaensweert || Brummen || Brummen || || || verbouwd || nee ||
|-
| Staverden || Staverden || Ermelo || || || verbouwd || || 
|-
| 't Suideras || Wichmond || Bronckhorst || || || verbouwd || nee || 
|-
| Teisterbant || Zoelen || Buren || || || verbouwd || nee ||
|-
| Ulenpas || Hoog-Keppel || Bronckhorst || || || || || 
|-
| Ulft || Gendringen || Oude IJsselstreek || || || restanten ondergronds || nee || 
|-
| Valkhof, Het || Nijmegen || Nijmegen || || || restanten || ja || 
|-
| Varik || Neerijnen || West Betuwe || || || restanten ondergronds || ||
|-
| Velde, Het || Warnsveld || Zutphen || || || verbouwd || nee || 
|-
| Velhorst || Lochem || Lochem || || || || nee || 
|-
| Verwolde || Laren || Lochem || || || verbouwd || ja || 
|-
| Voorst, De (oude) || Eefde || Lochem || || || restanten ondergronds || || 
|-
| Voorstonden || Brummen || Brummen || || || || nee || 
|-
| Vorden || Vorden || Bronckhorst || || || verbouwd || ja || 
|-
| Vosbergen || Heerde || Heerde || || ||volledig intact || nee || 
|-
| Waardenburg || Waardenburg || West Betuwe || || || verbouwd || nee || 
|-
| Wadenburg || Asperen || West Betuwe || || || verdwenen || ||
|-
| Wageningen, kasteel van || Wageningen || Wageningen || || || restanten || ja || 
|-
| Walfort || Aalten || Aalten || || || || || 
|-
| Waliën || Winterswijk || Winterswijk || || || restanten || || 
|-
| Wayenstein || Herwijnen || West Betuwe || || || reliëf zichtbaar || || 
|-
| Slot van Well ofHuis van Malsen|| Well || Maasdriel ||begin 14de eeuw ||Ontstaan uit een kleine bakstenen woontoren met relatief dunne muren; 3 bouwlagen en een kelder. Om het bouwwerk is een klamp geplaatst.|| 14de-eeuwse woontoren, 15de-eeuwse westelijke woonvleugel, 17de-eeuwse klamp en raampartijen, voor 1819 is het bovenste deel van het dak, de kelder en de opkamer van de woontoren verwijderd. Poortgebouw is 20ste-eeuws.|| || 
|-
| Wesenthorst || Gendringen || Oude IJsselstreek || || || verbouwd || ||
|-
| Wiersse, De || Vorden || Bronckhorst || || || || enkel groepen || 
|-
| Wijchen || Wijchen || Wijchen || || || verbouwd || ja || 
|-
| Wildenborch, De || Vorden || Bronckhorst || || || verbouwd || alleen landgoed || 
|-
| De Wildt || Gendringen || Oude IJsselstreek || || || afgebroken || in 1950 afgebroken || 
|-
| Wisch || Terborg || Oude IJsselstreek || || || verbouwd || nee || 
|-
| Wyenburg || Echteld || Neder-Betuwe || || || verbouwd || nee || 
|-
| Zelle, 't || Hengelo || Bronckhorst || || || || nee ||
|-
| Zuilichem || Zuilichem || Zaltbommel || || || restanten || ja || 
|-
| Zwaluwenburg || 't Harde || Elburg || || || || nee || 
|-
| Zwanenburg || Gendringen || Oude IJsselstreek || || || restanten || nee || 
|-
|}

Literatuur
 Jas, J. (eindredactie), Keverling Buisman, F., Storms-Smeets, E., te Stroete, A., Wingens, M.: Kastelen in Gelderland, Uitgeverij Matrijs, 2013, ISBN 978-90-5345-410-7
 

 
Gelderland